Финал НБА 2021 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 2020/21 и окончание плей-офф. Чемпионы Западной конференции «Финикс Санз» сыграют с чемпионами Восточной конференции «Милуоки Бакс».

В финале серия прошла до четырёх побед по схеме: 2+2+1+1+1. 1-я, 2-я, и 5-я игры прошли на площадке команды «Финикс Санз». «Милуоки Бакс» были хозяевами площадки 3-й, 4-й и 6-й игр. Первая игра была сыграна 6 июля 2021 года, а а шестой заключительный матч – 20 июля.

Чемпионом НБА стал «Милуоки Бакс», который победил в шести матчах «Финикс Санз» со счетом 4–2. Для «Бакс» титул стал 2 в истории клуба.

Предыстория

Влияние COVID-19 
Пандемия COVID-19 оказала влияние на НБА второй сезон подряд. Из-за COVID-19 регулярный сезон НБА был сокращен до 72 матчей, он проводился с 22 декабря 2020 года по 16 мая 2021 года. В начале декабря 2020 года было опубликовано расписание матчей первой половины сезона, а расписание игр второй части регулярного сезона стало известно во второй половине первой части сезона.

НБА провела раунд плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции с 18 по 21 мая. Команда, занявшая 7-е место, сыграет с командой, занявшей 8-е место, победитель займёт 7-е место. Команда, занявшая 9-е место, сыграет с командой, занявшей 10-е место, проигравшая команда завершит участие в турнире. Команда, проигравшая в матче между 7-8-м местом, затем сыграет с победителем матча между 9-10-м местом, победитель этой игры займёт 8-е место, а проигравший завершит участие в турнире.

Действующий чемпион НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли в первом раунде «Финикс Санз», а финалист «Майами Хит» уступили в первом круге плей-офф «Милуоки Бакс».

Финикс Санз 
«Финикс Санз» впервые вышли в плей-офф с 2010 года. В межсезонье 2020 года «Санз» договорились с «Оклахома-Сити Тандер» о переходе в свою команду Криса Пола. «Санз» закончили регулярный сезон с результатом	51-21, заняли первое место в Тихоокеанском дивизионе и стали вторыми в Западной конференции.

В первом раунде плей-офф «Финикс Санз» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» 4-2, во втором был сильнее «Денвер Наггетс» 4-0, а в финале конференции одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» 4-2.

Милуоки Бакс 
«Милуоки Бакс» вышли в плей-офф 5 сезон подряд. В межсезонье 2020 года в «Милуоки Бакс» перешёл Джру Холидей из «Нью-Орлеан Пеликанс» в результате сделки с 4 командами. По ходу регулярного сезона «Милуоки» договорились с «Хьюстон Рокетс» о переходе в свою команду Пи Джея Такера. «Милуоки Бакс» закончили регулярный сезон с результатом 46-26, заняв первое место в Центральном дивизионе и третье в Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф «Милуоки Бакс» победил «Майами Хит» 4-0, во втором был сильнее «Бруклин Нетс» 4-3, а в финале конференции одержал победу над «Атланта Хокс» 4-2.

Плей-офф 2021

Игры в регулярном сезоне

Серия 
 ''Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА.

1 матч 

В первой четверти шла равная борьба, но в её концовке «Финикс Санз» добыли преимущество в счете 4 очка. По итогам первого отрезка матча «Финикс» набрал 30 очков, а пропустил в своё кольцо 26. Во второй четверти аризонский клуб увеличил разницу в счёте в свою пользу. «Милуоки Бакс» перед началом большого перерыва проигрывал со счётом 49 на 57. Третий игровой отрезок матча остался за «Финиксом». За пять минут до конца третий четверти преимущество хозяев в счете составляло 16 очков. «Санз» по окончании третьего отрезка игры вели в счёте 92 на 75. «Бакс» на старте четвертой четверти сократили отставание в счёте до 9 очков. Но «Финикс Санз» вернули двухзначное преимущество в счёте и выиграли матч со счётом 118 на 105. В составе победителей самым результативным игроком стал Крис Пол с 32  очками. Он также отдал 9 передач. На счету Девина Букера 27 очков, а Деандре Эйтон сделал дабл-дабл из 22 очков и 19 подборов. У проигравшей команды Крис Миддлтон набрал 29 очков, а Яннис Адетокунбо отметился дабл-дабл из 20 очков и 17 подборов.

В первой четверти матча травму колена получил Дарио Шарич. Он покинул паркет и не вернулся в игру. По ходу матча в атаке игроки «Санз» Девин Букери и Крис Пол после заслонов разменивались на центровых «Бакс» Брука Лопеса и Бобби Портиса, обыгрывали их и набирали баллы в графе результативность статистического протокола матча.

2 матч 

В первой четверти «Милуоки Бакс» хотели уйти в отрыв, но «Финикс Санз» не позволили это сделать. По окончании первого игрового отрезка матча гости были впереди со счётом 29 на 26. Ближе к концовке второй четверти аризонский клуб организовал рывок 8 но 0, перед большим большим перерывом он лидировал в счёте 56 на 45. Третья четверть прошла в равной борьбе. «Милуоки» пытались сократить отставание в счёте, но «Финикс» не позволил им произвести сокращение в счёте. По окончании третьего отрезка игры счёт был 88 на 78 в пользу «Санз». Аризонский клуб сохранил преимущество в счёте в четвёртой четверти и выиграл матч со счётом 118 на 108. Самым результативным игроков встречи стал Яннис Адетокунбо, который сделал дабл-дабл из 42 очков и 12 подборов. У проигравшей команды 17 очков добавил Джру Холидей. У победителей Девин Букер набрал 31 очко. На счёту Микала Бриджеса было 27 очков, ещё 23 очка добавил Крис Пол.

3 матч 

В первой четверти шла равная борьба, ближе к её концовки гости сделали небольшой задел в  счете. По окончании первого игрового отрезка матча «Финикс Санз» вёл в счете 28 на 25. Во второй четверти «Милуоки Бакс» совершили рывок 20 на 6 и перед большим перерывом счёт был 60 на 45 в пользу хозяев. В третьей четверти аризонский клуб предпринял попытку сократить отставание в счете и сделал рывок 9 на 2, в её концовке «Бакс» ответили своим рывком 16 на 0. По окончании третьего отрезка игры клуб из Висконсина вёл в счёте 98 на 76. «Милуоки» сохранил преимущество в счёте в четвёртой четверти и выиграл матч со счётом 120 на 100. Самым результативным игроков встречи стал Яннис Адетокунбо, который сделал дабл-дабл из 41 очка и 13 подборов. Джру Холидей добавил 21 очко и отдал 9 передач. У проигравшей команды Крис Пол набрал 19 очков и отдал 9 передач. Девин Букер не играл в четвертой четверти матча.

4 матч 

Гости в начале первой четверти набрали 14 очков, а пропустили в своё кольцо 4. По окончании первого игрового отрезка матча «Финикс Санз» вёл в счёте 23 на 20.  В середине второй четверти хозяева совершили рывок 8 на 0. Перед большим перерывом счёт на табло был равный 52 на 52. В концовке третьей четверти «Финикс» совершил рывок 7 на 0. По окончании третьего отрезка игры аризонский клуб вёл в счёте 82 на 76. За четыре минуты до конца четвертой четверти «Милуоки Бакс» совершили рывок 7 на 0. Примерно за тридцать секунд до окончания основного времени матча Крис Пол совершил потерю, после которой Крис Миддлтон набрал 2 очка. «Бакс» выиграли матч со счётом 109 на 103. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, который набрал 42 очка. У хозяев Крис Миддлтон записал 40 баллов в графе результативность статистического протокола матча. Яннис Адетокунбо был близок к трипл-даблу: он набрал 26 очков, взял 14 подборов и отдал 8 передач.

5 матч 

В середине первой четверти хозяева забили подряд 10 бросков с игры и захватили лидерство в счёте. «Финикс Санз» за 3 минуты до конца первого игрового отрезка матча совершили рывок 10 на 0. Счёт по окончании первой четверти был 37 на 21 в пользу аризонского клуба. В первой половине второго игрового отрезка матча гости сократили отставание в счёте до 3 очков. Перед началом большого перерыва «Милуоки Бакс» вели в счёте 64 на 61. В третей четверти клуб из Висконсина увеличил своё преимущество в счёте. по окончании третьего игрового отрезка матча счёт был 100 на 90 в пользу «Бакс». Почти в самой концовке четвертой четверти «Финикс» сократил отставание в счёте до 1 очка (хозяева совершили рывок 12 на 3). За 19 секунд до конца основного времени матча Девин Букер допусти потерю, а Джру Холидей совершил перехват. Затем Джру отдал результативную передачу на Янниса Адетокунбо, который набрал 2 очка. «Милуоки Бакс» выиграли матч со счётом 123 на 119. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер, который набрал 40 очка. Крис Пол сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 передач. Деандре Эйтон также оформил дадл-дабл, он набрал 20 очков и взял 10 подборов. Яннис Адетокунбо набрал 32 очка. Крис Миддлтон добавил 29 очков, а Джру Холидей сдалал дабл-дабл из 27 очков и 13 передач.

6 матч 

В первой половине первой четверти команды допускали потери и испытывали проблемы с бросками с игры. К середине второй половины первого игрового отрезка матча хозяева вышли в счёте вперед на 7 очков. Первая четверть закончилась победой «Бакс» со счётом 29 на 16. В начале второго игрового отрезка «Финикс» совершил рывок 10 на 0. За 5 минут и 36 секунд до конца второй четверти гости сравняли счёт в матче. Перед началом большого перерыва счёт был 47 на 42 в пользу аризонского клуба. В третей четверти «Милуоки Бакс» сократили своё отставание в счёте, по её окончании счёт был равный 77 на 77. В четвертом игровом клуб из Висконсина пытался уйти в отрыв в счёте. За 2 минуты до конца основного времени матча хозяева были впереди на 8 очков. «Милуоки» выиграли матч со счётом 105 на 98 и во второй раз в истории клуба стали чемпионами НБА. Самым результативным игроков встречи стал Яннис Адетокунбо. Он набрал 50 очков, взял 14 подборов, сделал 5 блок-шотов. У проигравшей команды Крис Пол набрал 26 очков.

Самый ценный игрок финала стал Яннис Адетокунбо. Он привёл «Милуоки Бакс» ко второму титулу чемпиона НБА спустя 50 лет после первой победы в финале 1971 года.

Составы команд

Финикс Санз

Милуоки Бакс

Статистика игроков

Милуоки Бакс 

|-! style="background:#FDE910;"
! scope="row" style="text-align:left; background:#FDE910"|Яннис Адетокунбо
|6||6||39.8||.618||.200||.659||13.2||5.0||1.2||1.8||35.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Крис Миддлтон
|6||6||42.5||.448||.356||.889||6.3||5.3||1.2||0.0||24.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джру Холидей
|6||6||41.7||.361||.314||.917||6.2||9.3||2.2||0.7||16.7
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Брук Лопес
|6||6||24.5||.483||.238||.800||5.3||0.2||0.7||0.7||11.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Пэт Коннотон
|6||0||30.0||.475||.441||.500||5.8||1.2||0.2||0.0||9.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Бобби Портис
|6||0||16.7||.425||.438||1.000||4.0||0.2||0.7||0.3||7.7
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Пи Джей Такер
|6||6||31.3||.500||.500||.000||3.8||1.2||1.0||0.0||4.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Брин Форбс
|3||0||7.3||.300||.333||.000||0.3||0.0||0.3||0.0||3.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джордан Нвора
|1||0||1.0||1.000||1.000||.000||1.0||0.0||0.0||0.0||3.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джефф Тиг
|6||0||9.3||.200||.333||.667||0.8||0.7||0.5||0.0||1.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Элайджа Брайант
|1||0||0.0||.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Танасис Адетокунбо
|1||0||2.0||.000||.000||.000||3.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Сэм Меррилл
|1||0||1.0||.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0

Финикс Санз 

|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Девин Букер
|6||6||40.2||.455||.268||.875||3.5||4.0||0.8||0.3||28.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Крис Пол
|6||6||37.3||.550||.522||.750||2.7||8.2||0.7||0.2||21.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Деандре Эйтон
|6||6||37.5||.531||.000||.909||12.0||1.8||1.5||1.5||14.7
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Микал Бриджес
|6||6||32.0||.531||.429||.917||4.2||1.2||1.0||0.5||12.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джей Краудер
|6||6||37.2||.412||.410||.857||8.5||1.7||1.7||1.0||11.7
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Кэмерон Джонсон
|6||0||22.7||.486||.435||1.000||3.2||0.8||0.5||0.5||8.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Пэйн Кэмерон
|6||0||15.7||.463||.357||.500||2.5||1.7||0.7||0.0||7.3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Фрэнк Камински
|4||0||7.3||.667||.000||.000||1.5||0.8||0.3||0.0||3.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Торри Крэйг
|6||0||10.7||.400||.300||.500||1.3||0.2||0.0||0.0||2.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Тайшон Александер
|1||0||1.0||1.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||2.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Дарио Шарич
|1||0||2.0||.000||.000||.000||1.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Абдель Надер
|2||0||4.0||.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0

Примечания

Ссылки 
 
  

НБА в сезоне 2020/2021
Финал НБА